Постари́ни-III (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 25 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 6,5 км. Ближайшие населённые пункты — Працуты, Ставбутево, Сыроватки.

Согласно переписи население Постарини-III в 1999 году насчитывало 83 жителя.

Через деревню проходят автомобильные дороги местного значения:
  Малиновая — Сыроватки — Андреевцы — Поляны
  Постарини-III — Працуты

Своей северной границей Постарини-III примыкают к территории охотничьего заказника «Жодишковский».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района